Matteri se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Celina María Matteri
 Celina Maria Matteri